Radějovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Radějovice (okres Praha-východ)
 Radějovice (okres Strakonice)